

Patronyme 

 Daniel Grou (1967-), réalisateur et scénariste québécois.
 Guillaume Grou (1698-1774), négociant et amateur nantais, fils de Jean-Baptiste Grou.
 Jean-Baptiste Grou, deux négociants et armateurs nantais : le père (1659-1740) et le fils (1708-1756).
 Jean Nicolas Grou (1731-1803), jésuite et écrivain français.

Toponyme 

 Grou est une petite ville située dans la commune néerlandaise de Leeuwarden.
 La rue Guillaume-Grou est une rue du quartier Malakoff - Saint-Donatien à Nantes, en France.
 Coulée Grou

Monument 
 Hôtel Grou

Entreprise 
 Grou et Michel
Patronyme français
Patronyme québécois